Fase de classificació de la Copa d'Àfrica de Nacions de futbol de l'any 1998.
 Sud-àfrica classificat com a campió anterior.
 Burkina Faso classificat com a organitzador.

No participants 
Països exclosos per abandonar la competició anterior (Nigèria per abandonar la fase final del 1996 i la resta per abandonar durant la fase de classificació):

Països que no participaren:

Ronda preliminar

Fase de grups

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Grup 7

Equips classificats 
Els 16 equips classificats foren:

Notes

Referències 

1998
Competicions futbolístiques del 1998